Imię i nazwisko Zbigniew Górski nosili lub noszą m.in.:
 Zbigniew Górski (ur. 1942) – polski aktor teatralny i filmowy
 Zbigniew Górski (ur. 1947) – polski kolarz